Васильев, Валерий:
 Васильев, Валерий Афанасьевич (род. 1946) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Украины (1992—1994).
 Васильев, Валерий Борисович (1927—2001) — советский пианист, педагог.
 Васильев, Валерий Витальевич (род. 1938) — советский учёный-механик.
 Васильев, Валерий Иванович (1949—2012) — советский хоккеист.
 Васильев, Валерий Леонидович (род. 1962) — российский языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
 Васильев, Валерий Михайлович (1893—1954) — украинский, советский актёр и режиссёр.
 Васильев, Валерий Николаевич (род. 1965) — российский государственный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
 Васильев, Валерий Сергеевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Васильев, Валерий Фёдорович (в монашестве Иннокентий; род. 1947) — епископ Русской Православной Церкви; митрополит Виленский и Литовский. Примечания